Hebreeuwse leesmethode: Mater lectionis
Leesouder